Jamais deux sans toi : film de Robert Z. Leonard (1950) avec Esther Williams ;
 Jamais deux sans toi...t : série télévisée française des années 1990 ;
 Jamais deux sans toi : feuilleton télévisé québécois ;
 Jamais deux sans toi :  de la saison 2 de la série télévisée d'animation Les Simpson